Statischer Druck steht für:

 Hydrostatischer Druck, eine physikalische Größe in einem ruhenden Fluid
 ein Glied der Bernoullischen Druckgleichung für strömende Fluide, das den Druck angibt, unter dem das Fluid selbst steht und der auf strömungsparallele Flächen wirkt.